Miscophus — род песочных ос из подсемейства Crabroninae (триба Miscophini). Более 180 видов.

Распространение 
Всесветное, главным образом Старый Свет. В Европе около 50 видов. Для СССР указывалось 13 видов.

Описание 
Мелкие стройные осы чёрного цвета. Длина от 3 до 10 мм.  Гнездятся в земле, ловят пауков.

Систематика 
Более 180 видов. Включены в трибу Miscophini из подсемейства Crabroninae (или Larrinae).

 
 
 
 
 
   (Иордания, Оман)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (Израиль, Йемен)
 
 
 
 
  (Израиль)
  (Израиль, Оман)
  (Йемен)
   (Израиль, Оман) 
 
 
 
 
 
   (Йемен)
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Bohart, R.M. & Menke, A.S. 1976. Sphecid Wasps of the World: a Generic Revision. Berkeley : Univ. California Press ix 695 pp.

Ссылки 
 Род на сайте research.calacademy.org
 Список видов рода на www.biolib.cz

Песочные осы
Роды перепончатокрылых